Таловская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Таловская волость (Бобровский уезд) — в составе Воронежской губернии
 Таловская волость (Богучарский уезд) — в составе Воронежской губернии
 Таловская волость (Челябинский уезд) — в составе Оренбургской губернии
 Таловская волость (Аткарский уезд) — в составе Саратовской губернии
 Таловская волость (Томский уезд) — в составе Томской губернии